Соревнования в прыжках в воду на чемпионате мира по водным видам спорта 2019 среди в мужчин с 1-метрового трамплина проходили 12 и 14 июля.

Результаты 
Квалификация началась 12 июля в 11:00.

Зелёным отмечены финалисты

Примечания 

Чемпионат мира по водным видам спорта 2019